Belas ist der Name von Orten und Gemeinden:

 Belas (Angola), Gemeinde in der Provinz Luanda, Angola
 Belas (Portugal), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Sintra, Portugal
 Belas, Ort im Suco Ossu de Cima, Osttimor

Belas ist der Familienname von:
 Ivica Belas (* 1977) ein österreichischer Handballspieler kroatischer Herkunft

 eine alternative Schreibweise des Nutzfahrzeugherstellers BelAZ